Алекса́ндр Никола́евич Виноку́ров: Винокуров, Александр Николаевич (1869—1944) — советский государственный и партийный деятель.
 Винокуров, Александр Николаевич (род. 1973) — казахстанский велогонщик.